Il doppio del torneo di tennis New Delhi Challenger 2 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Xin-Yuan Yu e Zeng Shaoxuan che hanno battuto in finale Pavel Chekhov e Michail Elgin 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Patrick Briaud /  Aleksej Kedrjuk (semifinali)
 Stephen Amritraj /  Frank Moser (primo turno)

 Xin-Yuan Yu /  Zeng Shaoxuan (Campioni)
 Martin Slanar /  Dekel Valtzer (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

New Delhi Challenger 2007